Cetera se poate referi la:

 Et cetera, sau etc., locuțiune latină folosită pentru a arăta că enumerarea ar putea fi continuată
 Ceteră, instrument muzical cu coarde
 Peter Cetera (n. 1944), cântăreț, compozitor, basist și producător american

Vezi și
Cetara, o comună italiană din provincia Salerno